La Copa Africana de Naciones Sub-20 es el principal torneo internacional de fútbol para jugadores Sub-20 en el continente africano. Es organizado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). 

El torneo se juega cada dos años y otorga cuatro cupos a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20.

El 6 de agosto de 2015, el Comité Ejecutivo de la CAF decidió cambiar el nombre del torneo del Campeonato Juvenil Africano por el de Copa Africana de Naciones Sub-20, similar a la versión adulta, la Copa Africana de Naciones.

Palmarés

Eliminatoria Africana Sub-21 

{| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%; text-align:center;"
|-
!rowspan=2 width="5%"|Año
!rowspan=2 width="10%"|Sede
!width=1% rowspan=3|
!colspan=3|Calificación 1
!width=1% rowspan=3|
!colspan=3|Calificación 2
!width=1% rowspan=3|
!colspan=3 & rowspan=2|Anfitrión Copa Mundial 1977 
|-
!width="10%"|Calificado
!width="10%"|Marcador
!width="10%"|No calificado
!width="10%"|Calificado
!width="10%"|Marcador
!width="10%"|No calificado
|-
|1977Detalles   
|Ida y Vuelta
| 
|1 – 03 – 0
| 
| 
|0 – 13 – 2abandonó
| 
| '|}

 Historial 

 Palmarés 
La lista a continuación muestra a los equipos que han estado entre los cuatro mejores de alguna edición del torneo. En cursiva'', se indica el torneo en que el equipo fue local.

Desempeño

Simbología 

1º – Campeón
2º – Finalista
3º – 3º Lugar
4º – 4º Lugar
SF – Semifinales
QF — Cuartos de final
GS — Fase de grupos
PR — Ronda preliminar
1R — Primera ronda

2R — Segunda ronda
q — Clasificado
   — Anfitrión
 ×   — No participó
 •  – No clasificó
 ×   — Se retiró antes de la clasificación
a — Se retiró despúes de la clasificación
a — Descalificado después de la calificación

Referencias

Véase también 
 Confederación Africana de Fútbol
 Copa Mundial de Fútbol Sub-20
 Copa Africana de Naciones Sub-17
 Copa Mundial de Fútbol Sub-17
 Campeonato Juvenil Africano
 Campeonato Africano Sub-23
 Copa Africana de Naciones

Enlaces externos 
 Archivo Rsssf
 Sitio web oficial